Уезд Меркет (, ) — уезд округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

География 
Расположен в западной части пустыни Такла-Макан, к северу от горной системы Каракорум. Почвы довольно плодородны, климат — мягкий. Основные сельскохозяйственные культуры: пшеница, кукуруза, хлопок, чеснок, лук, фрукты, арбузы, дыни и др.

История 
Уезд Меркет был выделен из уезда Маралбаши в отдельную административную единицу в 1922 году.

Административное деление 
Уезд Меркет делится на 1 посёлок и 9 волостей.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района